Оле́г Ива́нович Ряза́нский (в крещении Иаков, в схиме Иоа́ким) (умер в 1402) — великий князь Рязанский с 1351 года. Наследовал княжение по смерти Ивана или Василия Александровича.

Происхождение 
См. также Рязанские и пронские князья конца XIII—начала XIV веков

Долгое время, под влиянием Государева Родословца, считался сыном Ивана Коротопола, и эта информация ставится ещё иногда в ряде генеалогических публикаций. Однако ещё в 1850-х историком Д. И. Иловайским было доказано, что на самом деле его отец — рязанский князь Иван Александрович. Эта версия поддерживается, например, Е. В. Пчеловым, современным специалистом по истории Рюриковичей, и рядом других историков.

Сам Олег в жалованной грамоте Ольгову монастырю на село Арестовское называет своим отцом Ивана Александровича («молитвою отца своего князя великого Ивана Александровича», см. текст грамоты). Поэтому исследователи склоняются к тому, что Олег был сыном Ивана Александровича, а не Ивана Коротопола. Что касается Ивана Александровича, то его отцом считают кн. Александра Михайловича Пронского, убитого Иваном Коротополом.

Князья Иван Иванович Коротопол Рязанский и Александр Михайлович Пронский принадлежат к одной рязанской ветви Рюриковичей, были рязанскими и пронскими князьями и являлись двоюродными братьями. 

Иван Александрович упоминается только в грамотах, но не упоминается в летописях. Василий же Александрович, наоборот, не упоминается в грамотах, но упоминается в летописях, причём в Никоновской даже как великий князь Рязанский. Однако известия летописи относительно рязанских событий как правило ставятся историками под сомнение, поскольку летопись создавалась под руководством митрополита Даниила, рязанца по происхождению. Иловайский, Добролюбов и Экземплярский считали Ивана и Василия одним лицом, в этом случае год смерти Василия (1351) может означать год смерти Ивана и начала правления Олега. Большинство историков считают Ивана и Василия братьями Ярослава Александровича. Он не назван в грамотах рязанским князем, хотя владел ярлыком на рязанское княжение и выгнал из Рязани Ивана Коротопола. После захвата Рязани он перенёс резиденцию (говорят о переносе столицы) из Переяславля-Рязанского в Ростиславль-Рязанский, а умер в Пронске. Поэтому Пресняков допускает, что Иван Александрович мог править в Рязани ещё при жизни Ярослава, с 1342 года.

Биография 
В эпоху «великой замятни» в Золотой Орде, до концентрации власти в руках Мамая, Олег в союзе с Владимиром Пронским и Титом Козельским разбил у Шишевского леса ордынского князя Тагая в 1365 году.

К периоду с 1370 по 1387 год относятся настойчивые попытки Олега отстоять независимость своего пограничного со степью княжества, наиболее уязвимого к ордынским набегам, в то время, когда национальные интересы требовали объединения русских сил в борьбе против Орды. Олег в 1370 году стал одним из организаторов сбора войск в помощь осаждённой Ольгердом Москве, но в 1371 году был разбит войсками Дмитрия Московского под командованием князя Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского в сражении при Скорнищеве. Рязанское княжение занял Владимир Пронский, однако вскоре Олег смог вернуть себе княжение с помощью татарского мурзы Солохмира. В 1377 году Рязань была разорена ордынским царевичем Арапшой, Олег едва избежал пленения. В 1378 году Дмитрий вывел войска за Оку и в союзе с Данилой Пронским разбил ордынское войско в битве на Воже. В 1379 году Рязань была вновь разорена, самим Мамаем.

В 1380 году Олег вступил в переговоры с Мамаем и Ягайло против Дмитрия, что традиционно трактуется как его измена общерусскому делу, но частью историков — как дипломатическая игра с целью уберечь свои земли от повторных разорений, склонить Дмитрия встретить Мамая ещё до его прихода на Рязанскую землю и даже как намеренное введение в заблуждение Мамая и Ягайла относительно возможного соединения с ними на Оке. Дмитрий вывел свои войска за Оку, тем не менее не нанеся удара по Рязани, а пройдя западнее основных земель Рязанского княжества. В «Задонщине» упоминается даже о гибели 70 рязанских бояр с русской стороны, однако эти сведения не вызывают доверия из-за не упоминания этого факта в летописях и из-за небеспристрастности автора (Софония Рязанца).

После победы Дмитрия на Куликовом поле Олег вышел из столицы на южные рубежи княжества и находился там до возвращения Дмитрия в Москву, а другие его отряды напали на возвращающиеся с Куликова поля войска, ограбили обозы и взяли пленных. В 1381 году Дмитрий провёл ответный поход, и Олег Рязанский признал себя «младшим братом» и заключил с Дмитрием антиордынский договор, аналогичный московско-тверскому договору 1375 года, и обещал вернуть захваченных после Куликовской битвы пленных.

В 1382 году Тохтамыш внезапно напал на Русь, Дмитрий не успел собрать силы, и Олег в целях сохранения своих земель от разорения ордынцами показал им броды на Оке, но они тем не менее пограбили Рязань на обратном пути. Кроме того, осенью того же года на Рязань провёл карательный поход и Дмитрий. В 1385 году Олег, воспользовавшись ослаблением Москвы после нашествия Тохтамыша, захватил Коломну и разбил в битве под Перевитском выступившее против него московское войско под предводительством Владимира Андреевича Храброго. При посредничестве Сергия Радонежского был заключён вечный мир с Дмитрием Донским и в 1387 году Олег женил своего сына Федора на дочери Дмитрия Софье.

В последующие годы Олег поддерживал своего зятя, смоленского князя Юрия Святославича, против Витовта литовского, стремящегося захватить Смоленск. Столкновения происходили на литовской и рязанской территории (1393—1401). Олегу удалось на некоторое время вернуть бежавшему из захваченного литовцами Смоленска Юрию Святославичу престол. Однако в 1402 году Рязанское княжество потерпело поражение в битве под Любутском, при этом был захвачен в плен возглавивший войско сын князя Родослав Ольгович. Это подорвало силы Олега Ивановича.

Перед самым концом жизни Олег принял иночество и схиму под именем Иоаким в основанном им в 18 верстах от Рязани Солотчинском монастыре. Инокинею окончила свою жизнь и его супруга — княгиня Евфросинья.

Оценка деятельности 
У князя Олега была трудная и противоречивая судьба и посмертная недобрая слава, которая была создана московскими летописцами и дошедшая до наших дней. Князь, которого окрестили «вторым Святополком» на Москве, но которого любили рязанцы и были верны ему и в победах и после поражений, который является яркой и значимой фигурой в жизни Руси XIV века. Примечателен факт, в докончальной грамоте (1375) между Дмитрием Ивановичем Донским и Михаилом Александровичем Тверским — основными конкурентами за господство и великое княжение Владимирское — в качестве третейского судьи по спорным делам указан князь Олег Рязанский. Это свидетельствует о том, что Олег являлся на тот момент авторитетной фигурой, великим князем, не стоявшим ни на стороне Твери, ни на стороне Москвы. Также боролся с великим князем литовским Витовтом, которому удалось овладеть Смоленском только после смерти Олега и с помощью поляков, боролся за влияние в верховских княжествах.

Захоронения князя Олега Ивановича и княгини Ефросиньи 
Великий князь Олег Иванович Рязанский умер 5 июля 1402 года и первоначально похоронен в каменном гробу в Покровском храме Солотчинского монастыря. Почитается православными людьми, как благоверный местночтимый святой. Его жена Ефросинья (Евпраксия) († 05 декабря 1404/06) Почитается, как местночтимая святая в чине преподобной. По указу Святейшего Синода (06 октября 1769) № 1955, останки великого князя Олега Ивановича и княгини Ефросиньи перенесены в церковь Рождества Пресвятой Богородицы Солотчинского монастыря. После закрытия монастыря (1923), честные останки великого князя и его супруги были изъяты и переданы в Рязанский губернский музей и (13 июля 1990) останки Олега Ивановича были переданы в Свято-Иоанна-Богословский монастырь, после чего (22 июня 2001) останки вновь перенесены в Солотчинский монастырь. Впоследствии супруги были перезахоронены в Богородице-рождественском соборе Солотчинского монастыря.

Герб Рязани 

«В золотом поле стоящий князь, держащий в правой руке меч, а в левой ножны; на нем епанча червленая, а платье и шапка зеленыя, обложенная соболями» (Винклер, с. 131). Согласно рязанским преданиям, на гербе изображен сам великий князь Олег Иванович Рязанский.

Семья и дети 
Сестра: Анастасия.

Жена: Ефросинья (Евпраксия), возможно дочь Ольгерда Литовского, ум. 5 декабря 1404.

Дети:
 Агриппина — замужем за Иваном Титовичем Козельским;
 Алёна — замужем за Юрием Святославичем Смоленским;
 Фёдор (ум.1427) — великий князь рязанский (1402—1427);
 Родослав (Ярослав?) (ум.1407);
 дочь — замужем за Владимиром Пронским;
 Анастасия — замужем за Дмитрием-Корибутом Ольгердовичем, князем новгород-северским и збаражским.

Образ в искусстве 
Олег Рязанский стал героем одноимённого романа Алексея Хлуденёва (Рязань, 1999). В своём произведении автор затрагивает такую сложную тему, как «измена» великого князя Рязанского общерусским интересам.

Дмитрий Балашов сделал Олега персонажем своих романов «Ветер времени», «Отречение» и «Святая Русь» из цикла «Государи Московские».

Примечания

Литература 
 
 Буймистров B. C. Олег Иванович, Великий князь Рязанский // Празднование 800-летия (1095—1895) г. Рязани. Рязань, 1896;
 Внуков П. Могила схимонаха Ионы (великого князя рязанского Олега Ивановича) в Солотчинском монастыре // Странник. 1862. № 9. Отд. 1;
 Журавель А. В. «АКИ МОЛНИА В ДЕНЬ ДОЖДЯ». В 2-х книгах. — М.: «Русская панорама», «Русское историческое общество», 2010. — 2000 экз. — ISBN 978-5-93165-177-4 (общ.);
 Книга 1: Куликовская битва и её след в истории. — 424 с., ил. — ISBN 978-5-93165-178-1 (кн. 1).
 Книга 2: Наследие Дмитрия Донского. — 320 с., ил. — ISBN 978-5-93165-179-8 (кн. 2).
 Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. М., 1858;
 Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. М., 1965;
 Кучкин В. А. Русские княжества и земли перед Куликовской битвой // Куликовская битва. М., 1980;
 Кучкин В. А. Договорные грамоты московских князей XIV в.: внешнеполитические договоры. М., 2003;
 
 Пчелов Е. В. Рюриковичи: история и генеалогия. М.: Академический проект, 2-е изд., 2018. 583 с.
 Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. Очерки по истории XIII—XV столетий. П., 1918. М., 1998;
 Сёмина М. В. Грамота великого князя Олега Рязанского XIV века  // Труды Отдела древнерусской литературы. 2014. Т. 62. — С. 260—268.
 Трофимова Н. В. Повесть о битве на Скорнищеве в летописании XV—XVII в.  // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 3 (29). С. 109—110.
 Цепков А. И. Родословная великого князя рязанского Олега Ивановича и некоторые дополнительные данные к его биографии // Славянские хроники. СПб., 1996.
 Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв. Очерки социально-экономической и политической истории Руси. М., 1960;
 Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. СПб., 1891. Т. 2;

Великие князья рязанские
Святославичи
Русские князья XIV века
Русские князья XV века
Канонизированные князья
Рюриковичи по алфавиту
Умершие в Рязани
Похороненные в Рязани
Персоналии:Успенский Ольгов монастырь
Персоналии:Солотчинский монастырь